Чарус — река в России, протекает по Томской области. Устье реки находится в 246 км по левому берегу реки Парабель. Длина реки составляет 105 км, площадь водосборного бассейна 636 км².

Притоки 
 Пёрная
 25 км: река Вилянга
 Ершовка 1-я
 Ершовка 2-я
 Глухарка
 77 км: река Осиновка
 Малый Чарус

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Кеть до впадения реки Васюган, речной подбассейн реки — Кеть. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Парабели
Реки Парабельского района